Die Saison 1990/91 der Wysschaja Liga war die 45. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt vierten Mal Dynamo Moskau, während SKA Leningrad in die zweite Liga abstieg.

Modus 
Die 15 Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 28 betrug.

Anschließend spielten die zehn besten Mannschaften der Hauptrunde in der Finalrunde erneut in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, während die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden und das punktbeste Team der Finalrunde wurde sowjetischer Meister.

Die fünf Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in der Relegation auf die zehn besten Zweitligisten. Alle Mannschaften bestritten in der Relegation jeweils 28 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften spielten in der folgenden Spielzeit in der Wysschaja Liga, die anderen neun Mannschaften in der zweitklassigen Perwaja Liga.

Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Relegation 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 

1990
Eishockeysaison 1990/91